Xochiltepec kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Xochitepec, Morelos, ort, 
 Xochiltepec (kommun), Puebla, 
 Xochiltepec, Zapotitlán, ort 
 Xochiltepec, Veracruz, ort, Texistepec,